Ново-Село — славянский топоним:
 в Албании
 Ново-Село — село, община Шиштевац, округ Кукес, область Кукес;
 в Болгарии
 Ново-Село — село, Великотырновская область;
 Ново-Село — община, Видинская область;
 Ново-Село — село, Видинская область;
 Ново-Село — село, Кюстендилская область;
 Ново-Село — село, Пловдивская область;
 Ново-Село — село в Русенской области, входит в общину Русе
 Ново-Село — село, Софийская область;
 Ново-Село — село, Старозагорская область;
 в Боснии и Герцеговине
 в Республике Сербской:
 Ново-Село — село, община Биелина
 Ново-Село — село, община Брод
 Ново-Село — село, община Вукосавле
 Ново-Село — село, община Градишка
 Ново-Село — село, община Зворник
 Ново-Село — село, община Купрес
 Ново-Село — село, община Прнявор
 Ново-Село — село, община Соколац
 Ново-Село — село, община Шамац
 в Федерации БиГ:
 Ново-Село — село, община Тешань
 Ново-Село — село, община Зеница
 Ново-Село — село, община Оджак
 Ново-Село — село, община Дони-Вакуф
 в Северной Македонии
 Ново-Село — община;
 Ново-Село — село, община Боговинье;
 Ново-Село — село, община Врапчиште;
 Ново-Село — село, община Ново-Село;
 Ново-Село — село, община Штип;
 в Сербии
 Ново-Село — село, община Бела-Паланка;
 Ново-Село — село, община Велика-Плана;
 Ново-Село — село, община Владимирци;
 Ново-Село — село, община Витина;
 Ново-Село — село, община Врнячка-Баня;
 Ново-Село — село, община Вучитрн;
 Ново-Село — село, община Гаджин-Хан;
 Ново-Село — село, община Канижа;
 Ново-Село — село, община Косовска-Каменица;
 Ново-Село — село, община Куршумлия;
 Ново-Село — село, община Лебане;
 Ново-Село — село, община Лесковац;
 Ново-Село — село, община Лозница;
 Ново-Село — село, община Прокупле;
 Ново-Село — село, община Рашка;
 Ново-Село — село, община Сокобаня;
 Ново-Село — село, община Сурдулица;
 Ново-Село — село, община Трговиште;
 в Хорватии
 в Черногории
 Ново-Село — посёлок в общине Даниловград.

См. также 
 Новое Село
 Новая Деревня